La parola inglese clock (orologio) può fare riferimento a:

 Clock – segnale periodico, generalmente un'onda quadra, utilizzato per sincronizzare il funzionamento dei dispositivi elettronici digitali
 CLOCK – sigla del gene "circadian cocomotor output cycles kaput"
 Clock – termine usato in crittoanalisi
 Clock – gruppo musicale britannico
 Clock – catena di fast food svedese

Pagine correlate 
 The Clock